Marcelo Nicácio
Alberto de Jesus Nascimento Nicácio
Astolfo Dutra Nicácio
Astolfo Dutra Nicácio Neto

Ver também
 Nicasio (distrito)

Desambiguações de sobrenomes